Диля — женское имя, также может быть производным от женских имён Диляна, Диляра.

Также может означать:
 «Диля» — издательство.
 Диля — псевдоним украинского музыканта и композитора Эдуарда Викторовича Приступы.